Адриа́но Би́спо дос Са́нтос, либо просто Адриано или Адриано Биспо (; род. , Сан-Висенти, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, опорный полузащитник клуба КРБ.

Биография 
Адриано Биспо дос Сантос — воспитанник молодёжной академии «Сантоса». В основе родного клуба дебютировал 26 ноября 2006 года в игре против «Параны» (1:0). Через 18 минут после появления на поле он был удалён за две жёлтые карточки.

В 2008 году Адриано довольно хорошо проявил себя в составе Сантоса, в частности, одним из его лучших матчей стала игра против «Палмейраса» в рамках Лиги Паулисты, в которой он полностью переиграл своего оппонента Хорхе Вальдивию. Однако игровой практики Адриано всё ещё недоставало и в 2009 году он был отдан в аренду в «Сан-Каэтано», который выступал в Серии B.

В 2010 году Адриано вернулся в «Сантос». Он стал одним из ключевых игроков в кампании Кубка Либертадорес 2011, который его команда выиграла спустя 49 лет. Адриано провёл все 14 игр в турнире.

Адриано должен был поехать на Клубный чемпионат мира 2011 в качестве основного игрока, однако получил травму и не был заявлен на турнир. Без него «Сантос» сумел выйти в финал, но крупно (0:4) уступил «Барселоне», во многом из-за плохих действий в обороне и в опорной зоне полузащиты — там, где должен был играть Адриано.

7 февраля 2013 года Адриано перешёл в «Гремио», с которым заключил контракт на три года.

Статистика

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (3): 2007, 2011, 2012
  Чемпион штата Алагоас (1): 2017
  Вице-чемпион Бразилии (2): 2007, 2013
  Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2011
  Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на espn.go.com
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Сантос»